Образцо́в — русская семинаристская фамилия, имеет женскую форму .
Известные носители:

 
 Образцов, Алексей Павлович (в монашестве Паисий; 1888—1953) — русский священнослужитель, епископ.
 Образцов, Борис Александрович (1923—1951) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 
 Образцов, Виктор Александрович (род. 1936) — российский криминалист.
 
 Образцов, Дмитрий Васильевич (1895—1919) — участник Белого движения на Юге России, офицер 2-го Марковского полка.
 Образцов, Евлампий Степанович (1848—1908) — русский учёный-сифилидолог.
 
  (род. 1995) — российский бегун, чемпион России по бегу на 60 м в помещении (2021).
 Образцов, Иоанн Яковлевич (1839—1903) — российский священник (протоиерей), преподаватель, научный писатель.
 Образцов, Константин Николаевич (1877—1949) — русский поэт, священник.
 
 Образцов, Николай Сергеевич (1906—1966) — украинский энтомолог, лепидоптеролог.
 Образцов, Павел Ефимович (1840—1895) — российский православный богослов, педагог, духовный писатель, протоиерей, историк церкви.
 Образцов, Пётр Алексеевич (род. 1950) — российский химик, переводчик, журналист и писатель.
 Образцов, Святослав Геннадьевич (1953—2003) — советский и российский рок-музыкант и звукорежиссёр.
 Образцов, Сергей Владимирович (1901—1992) — советский театральный деятель, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, основатель названного в его честь театра кукол.
 Образцов, Хрисанф Иванович (1768—1847) — потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии, бывший Саратовский городской голова, крупный местный благотворитель.



Топонимы 
 Образцов — хутор в Ростовской области

См. также 
 Симптом Образцова — боль в правой подвздошной области при поднимании больным выпрямленной правой ноги.